Янаев — русская и татарская фамилия.

Известные носители 
Янаев, Геннадий Иванович (1937—2010) — советский партийный и государственный деятель, вице-президент СССР (1990—1991), член Политбюро, секретарь ЦК КПСС (1990—1991).
Янаев, Хамзя Исмаилович (1924—1997) — полный кавалер ордена Славы, участник Великой Отечественной войны.